Wolfgang I. steht für:
 Wolfgang I. von Oettingen (1455–1522), Graf
 Wolfgang I. Lenberger († 1541), Stiftsdekan und Reichsprälat
 Wolfgang I. zu Castell (1482–1546), Graf
 Wolfgang I. von Montfort-Rothenfels (1489–1541), Graf